Tombo kan syfta på:

 Tombo (språk) – ett dogonspråk

Geografi

Australien 

 Tambo (ort i Australien), Queensland, Blackall Tambo,

Guinea 

 Île de Tombo, tidigare ö, Conakry,

Indonesien 

 Desa Tombo, administrativ by, Jawa Tengah,

Sierra Leone 

 Tombo (berg), Östra provinsen, 
 Tombo, Sierra Leone – en hamnstad

Sverige 

 Tombo gruvor – gruvor i Söderbärke socken, Smedjebackens kommun

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar